USS Maryland war der Name mehrerer Schiffe der US-Marine, die nach dem US-Bundesstaat Maryland benannt wurden:

 USS Maryland (1799)
 USS Maryland (ACR-8), später USS Frederick (CA-8) 
 USS Maryland (BB-46)
 USS Maryland (SSBN-738)

Maryland